Ana de Austria o Ana de Habsburgo, puede referirse a:

 Ana de Habsburgo (1280-1327)
 Ana de Habsburgo-Jagellón (1528–1590), archiduquesa de Austria.
 Ana de Austria (1549-1580), reina de España, esposa de Felipe II.
 María Ana de Baviera (1551-1608) o María Ana de Wittelsbach-Habsburgo.
 Ana de Habsburgo, reina de Polonia y Suecia (1573-1598).
 Ana de Habsburgo-Gonzaga o Ana del Tirol (1585-1618), archiduquesa de Austria y emperatriz.
 Ana de Austria y Austria-Estiria (1601-1666), infanta de España y reina de Francia, hija de Felipe III de España, esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV.
 María Ana de Austria y Austria-Estiria, o de España (1606-1646), esposa del emperador Fernando III de Habsburgo e hija del rey Felipe III de España.
 María Ana de Habsburgo (1610-1665), hija de Fernando II de Austria.
 Mariana de Austria (1634-1696), reina de España, consorte de Felipe IV y madre de Carlos II.